Meyerholz ist der Name von

 David Meyerholz, US-amerikanischer Pathologe